Веде́нин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Веденин, Александр Дмитриевич (1946—2022) — советский фигурист.
 
 Веденин, Юрий Александрович (род. 1937) — советский и российский географ, организатор науки.

 Веденина, Дарья Сергеевна (Годованиченко; род. 1991) — российская лыжница.